Для передачи турецких имён собственных и непереводимых реалий в русском языке используются унифицированные правила практической транскрипции.

Таблица 

Примечания:
 1. Гласные a, i, u могут писаться с надстрочным знаком «циркумфлекс»: â, î, û; буквы с таким знаком самостоятельными буквами алфавита не считаются, а сам знак может опускаться. Эти буквы используются в следующих случаях:
 для передачи долготы гласного в словах арабского и персидского происхождения (â, î и û); ;
 для передачи палатализованного («смягчённого») произношения предшествующего такой гласной согласного звука (g, k, l) в заимствованных словах и именах собственных (только â и û): Хаккяри; иногда слова могут отличаться только этими буквами: kar /kar/ значит «снег», kâr /kʲar/ — «прибыль». В этом случае обычно передаётся на русский буквами я и ю: Элязыг.
 2. Буква Ğ («yumuşak ge») в современном литературном турецком языке произносится «ослабленно» либо вообще не обозначает самостоятельного звука. Тем не менее в географических названиях и при передаче турецких имён её во всех позициях принято передавать через «г»: Niğde → Нигде (Нигдэ), Divriği → Дивриги, Bozdoğan → Боздоган, Elazığ → Элязыг, Muğla → Мугла, Iğdır → Ыгдыр (Игдыр). Для транскрипции в других случаях рекомендуется придерживаться этой же традиции.
Примечание: При необходимости точно передать произношение оригинала действуют более сложные правила:
 После гласных переднего ряда (i, e, ö, ü):
 перед согласным произносится двояко: либо как [j], либо удлиняя предшествующий гласный: Çiğdem [ʧ͡iː'dem]/[ʧ͡ij’dem]; на русский может передаваться через «й»: Чийде́м / Чигде́м.
 между двумя гласными произносится также двояко: либо как велярный аппроксимант // (примерно средний между [ј] и [ɣ], и часто описывается как первый или второй, либо как полугласный [ɪ]), , либо как гортанная смычка, и тогда сочетание двух гласных с ğ между ними воспринимается как двухвершинный гласный — değer [de'ɰer]/[de’er]; на русский соответственно передаётся как «г» или «й» или совсем не передаётся: деге́р / дее́р / деэ́р.
 После гласных заднего ряда (a, ı, o, u):
 перед согласным и на конце слова обозначает удлинение предыдущего гласного: Çağdaş [ʧ͡aː'daʃ]; на русский передаётся как «г»: Чагдаш.
 между двумя гласными произносится как гортанная смычка (всё сочетание воспринимается как двухвершинный гласный, либо как обычный долгий гласный): Çağan [ʧ͡a'ʔan]/[ʧ͡aːn]; на русский соответственно передаётся как «г» или совсем не передаётся: Чаган / Чаа́н.
 В начале слов и после согласных не встречается.
 3. Сочетания y с последующей гласной передаются следующим образом:

 сочетания yya и yyu / yyü передаются как йя и йю: Eyyub → Эйюб

См. также 
 Турецкий алфавит

Литература 
 Дыбо А. В. Огузская группа // Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции / Отв. ред. Э. Р. Тенишев. — М.: Наука, 2002. Стр. 10—13 (турецкий вокализм), 44—49 (турецкий консонантизм)
 Ермолович Д. И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. — М.: Валент, 2005. Стр. 359—360.
 Практическая транскрипция фамильно-именных групп / Под. ред. Р. С. Гиляревского. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. Стр. 144—148.
 Турция. Общегеографическая карта. 1:2 000 000. М.: ГУГК СССР, 1989.
 

Практическая транскрипция с русским языком
Турецкий язык